Хорло́во — посёлок городского типа в Воскресенском районе Московской области России.

Население —  чел. ().

География 
Расположен в 5 км к востоку от Воскресенска. Железнодорожная платформа Хорлово на Большом кольце МЖД.

История 
Первые сведения о деревне Хорловской встречаются в писцовых книгах XVI столетия. В середине XIX века здесь приобрёл участок бронницкий купец Иван Дёмин, где и построил ткацкую мастерскую, к началу XX века превратившуюся в крупную фабрику. До 1937 года существовал Хорловский сельсовет.

Статус посёлка городского типа — с 1938 года.

В 2004 году в состав Хорлово был включён посёлок городского типа Фосфоритный. В апреле 2019 года это объединение населённых пунктов было отменено.

Население

Экономика 

С 1999 года в посёлке работает завод по производству полиэтиленовой плёнки «Хорловские полимеры».

До 2009 года в посёлке работала ткацкая фабрика (производство технических тканей и др.). Вблизи населённого пункта осуществляется добыча кварцевого песка.

Инфраструктура 
 Две средних школы и одна школа-интернат коррекционного типа
 Два детских сада
 Культурно-просветительно-спортивный центр «Родник», в состав которого входят дом культуры «Хорлово», дом культуры «Красный горняк», сельский клуб деревни Ёлкино, две библиотеки и два стадиона
 Подростково-молодёжный клуб «Новое поколение»
 Центр внешкольной работы «Досуг»
 Две амбулатории
 Гериатрический пансионат «Хорлово».

Достопримечательности 
В посёлке находилась старообрядческая Церковь Троицы Живоначальной (1906 год), не сохранившаяся на настоящий момент. Сейчас в посёлке имеется православная церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Примечания

Библиография 
 

Населённые пункты Воскресенского района (Московская область)
Посёлки городского типа Московской области